

Personnalités 
 Claude Ferny (1906-1978), écrivain français, auteur de roman policier et de roman d'espionnage ;
 Ernest Ferny (1886-1939), acteur suisse ;
 Geno Ferny (1877-1972), acteur français ;
 Jacques Ferny (1863-1936), chansonnier et poète français ;

Homonymie de patronyme